Мечисла́в Ива́нович Гриб (; ) — белорусский политик, председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994—1996 годах. Сменил на этой должности Станислава Шушкевича. Генерал-лейтенант милиции (1993). Заслуженный юрист Белоруссии (1994).

Биография 
Мечислав Иванович Гриб родился 25 сентября 1938 года в деревне Савичи (ныне —  Гродненской области).

В 1959 году окончил Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, служил инспектором милиции ОВД Плисского райисполкома Витебской области. В 1962—1981 годы — на различных должностях в органах внутренних дел Витебска и Витебской области. В 1967 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета.

С 1981 года — начальник Управления охраны общественного порядка МВД БССР. С 1985 года — начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома. Сразу после назначения возглавил расследование так называемого «витебского дела» о серийном убийце и насильнике Геннадии Михасевиче. В том же году убийца 37 женщин был арестован, а впоследствии осуждён и казнён.

Политическая деятельность 
В 1990 году стал депутатом Верховного Совета БССР (с 1991 — Республики Беларусь). Член Президиума Верховного Совета, председатель постоянной Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью. В 1995 — переизбран народным депутатом Республики Беларусь.

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь (с января 1994 по январь 1996; до 20 июля 1994 являлся, согласно Конституции, формальным и фактическим главой государства). Председатель Комиссии по правам человека при Президиуме Верховного Совета. Под председательством Гриба Верховный Совет 15 марта 1994 года принял Конституцию Республики Беларусь

Мечислав Гриб сейчас находится в оппозиции к белорусским властям. Состоял в Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) в 1996—2001 годах.

7 июня 2020 года принял участие в пикете на Комаровском рынке, собравшем от 800 до 1300 человек.

Примечания

Ссылки 
 Биография в «Кто есть кто в Беларуси (1999)»
 Биография на Slounik.org
 Увольнения по политическим мотивам — Мечислав Гриб
 Статья «Комиссия ООН подтвердила правоту Мечислава Гриба»
 Статья «От Содружества независимых государств до Евроазиатского союза» — Мечислав Гриб
 Статья "Ещё раз про «чёрные списки» — Мечислав Гриб
 Статья «Евросоюз и суверенная Беларусь» — Мечислав Гриб
 Статья «Громкие дела и судебные ошибки» — Мечислав Гриб
 Статья «Противостояние» — Мечислав Гриб
 Статья «Новая армия независимой Беларуси» — Мечислав Гриб
 Статья «Несколько слов о нашей Конституции» — Мечислав Гриб
 Статья «Некоторые размышления о независимости» — Мечислав Гриб
 Статья «Перед очередным выбором» — Мечислав Гриб
 Статья «Имитация» — Мечислав Гриб
 Статья «Выборы» — Мечислав Гриб
 Статья «О теневом кабинете» — Мечислав Гриб
 Статья «В РБ политзаключённых нет? Не смешите людей!» — Мечислав Гриб
 Статья «Два в одном» — Мечислав Гриб
 Статья «Как это было» — Мечислав Гриб
 Статья «О национальном исполнительном комитете» — Мечислав Гриб
 Статья «В последний майский день» — Мечислав Гриб
 Статья «Дипломатические войны» — Мечислав Гриб
 Статья «Годовщина теракта в минском метро» — Мечислав Гриб
 Статья «Не играйте с властью в азартные игры!» — Мечислав Гриб
 Статья «Уполномоченный по правам человека? Напрасные надежды» — Мечислав Гриб
 Статья «Про интеграцию, ЕС И Евразийский союз» — Мечислав Гриб

Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Председатели Верховного Совета Белоруссии
Юристы Белоруссии
Члены Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Заслуженные юристы Республики Беларусь
Пришедшие к власти в 1994 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании